Смолин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Смолин 
 
 Смолин, Алексей Андреевич (1907—1986) — советский авиа- и автоконструктор.
 Смолин, Анатолий Васильевич  (1947) — советский и российский учёный-историк, профессор СПбГУ, специалист по истории белого движения, Первой мировой и Гражданской войны.
 Смолин, Анатолий Семёнович (1957—2012) — советский и российский деятель культуры.
 
 Смолин, Виталий Николаевич (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Смолин, Владимир Николаевич (род. 1952) — артист оперетты.
 Смолин, Геннадий Александрович (род. 1955) — советский и российский писатель, журналист.
 Смолин, Георгий Яковлевич (1930—2011) — российский историк-китаист.
 Смолин, Григорий Борисович (1905—1963) — советский военный деятель, гвардии полковник, комдив.
 
 
 Смолин, Иван Иванович (1895—1937) — советский военный деятель, комкор.
 Смолин, Иван Игнатьевич — народный художник РФ.
 Смолин, Иоанн Вуколович (1866 или 1867—1927) — христианский писатель, православный миссионер и протоиерей.
 Смолин, Иннокентий Семёнович (1884—1973) — русский офицер, деятель белого движения.
 Смолин, Ли (род. 1955) — канадский физик-теоретик.
 
 
 Смолин, Олег Николаевич (род. 1952) — депутат Государственной Думы, президент общества «Знание».
 Смолин, Павел Петрович (род. 1953) — советский и российский путешественник, основатель первого на Урале питомника ездовых собак.
 
 Смолин, Сергей Борисович (род. 1962) — российский музыкальный продюсер.
 Смолин, Тихон Иванович (1910—?) — колхозник, Герой Социалистического Труда.

 Смолин (в монашестве Андрей) — архимандрит РПЦ.

Составные фамилии 
 Смолин-Фруассар, Рафаэль (род. 1983) — французский пловец в ластах.



Топоним 
 Смолин — деревня в Брестской области.
 Смолин — село во Львовской области.
 Смолин — село в Черниговской области.

См. также

Примечания